Yamashita kan som auktorsförkortning betyda:

 Masahiro Yamashita
 Jun Yamashita

Robotskapade auktorsförkortningar